Доброселица може бити:

 Доброселица (Рековац), насељено место у општини Рековац
 Доброселица (Чајетина), насељено место у општини Чајетина